Skály est un toponyme qui peut désigner :

Skály, une commune du district de Písek, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Skály, une commune du district de Strakonice, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie